proconsul, tisztségviselő az ókori Rómában
 Proconsul (állatnem), az emberfélék (Hominidae) családjába tartozó nem
 Proconsul (együttes)